Hondsberg (wijk), een wijk in Rosmalen
Oude Hondsberg, Ter Braakloop en Galgeven, een natuurgebied bij Oisterwijk en Moergestel
Hondsberg (Frankrijk), Nederlandstalige naam voor de plaats en gemeente Audembert in het departement Nauw van Calais